Didier Gigon – ex calciatore svizzero
 Frédéric Gigon – ex calciatore liechtensteinese
 Olof Gigon – accademico, filologo classico e grecista svizzero